Le tournoi  Burning River Classic 2010 est l'édition 2010 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 31 janvier au 3 février 2010 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

La  joueuse mondiale Alison Waters l'emporte en finale face à Omneya Abdel Kawy, confirmant sa victoire de la semaine précédente en finale du tournoi PSA Silver Harrow Greenwich Open.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2010
Sport aux États-Unis en février 2010
Squash en 2010